Knurren bezeichnet:

 ein dumpf vibrierendes Geräusch bei Tieren als Ausdruck von Drohverhalten
 Magenknurren, siehe Migrierender motorischer Komplex
 Growling, die Veränderung eines musikalischen Klanges ins Aggressive